Sedanstraße (nach der Schlacht bei Sedan von 1870) ist ein gängiger Straßenname in Deutschland.

Er bezeichnet/e u. a.
 Sedanstraße und Sedanplatz in Wiesbaden, siehe Feldherrenviertel#Sedanplatz und Sedanstraße
 die Wuppertaler Sedanstraße, siehe Sedansberg
 Sedanstraße (Hildesheim)
 Sedanstraße (Lindenberg im Allgäu)
 die heutige Beethovenstraße (Kempten)
 die heutige Hochschulstraße (Dresden)